Финал Кубка России по футболу 2010 года состоялся в воскресенье 16 мая 2010 года на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, чтобы определить обладателя Кубка России по футболу сезона 2009/10. В финале встретились петербургский «Зенит» и новосибирская «Сибирь».

Единственный гол забил центральный полузащитник «Зенита» Роман Широков.

Первоначально «Первый канал» отказывался транслировать матч. 12 мая поступила информация, что игра будет показана по «Первому каналу», «НТВ-Плюс» и петербургскому «100ТВ».

Выбор места проведения 
22 марта 2010 года на заседании исполкома Российского футбольного союза было принято решение о проведении финала на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону. По словам представителей РФС, решение насчет Ростова-на-Дону принято по причине того, что это поможет популяризировать футбол в регионах.

Путь к финалу

Игра

См. также 
 Суперкубок России по футболу 2010

Примечания 

Финалы Кубка России по футболу
Футбол в России в 2010 году
Матчи ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Спортивные соревнования в Ростове-на-Дону
Футбол в Ростове-на-Дону
Май 2010 года
События 16 мая
ФК «Сибирь» Новосибирск